Caernarvon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Caernarvon Township (Berks County, Pennsylvania)
 Caernarvon Township (Lancaster County, Pennsylvania)